Первый сезон сериала «Секретные материалы» в США выходил на телеканале FOX с 11 сентября 1993 года по 13 мая 1994 года и состоит из 24 эпизодов.

Первый сезон знакомит зрителей с главными героями — агентами ФБР Фоксом Малдером и Данной Скалли, которых сыграли Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон соответственно — а также такими персонажами, как Уолтер Скиннер, Глубокая Глотка и Курильщик. В центре сюжета — расследование паранормальных явлений и сверхъестественных событий, упомянутых в тех или иных делах, которые в ФБР носят название «секретных материалов». Также в первом сезоне представлена основная концепция мифологии сериала.

Вдохновением для сериала, созданного Крисом Картером, послужили такие шоу, как «Колчак: Преследование в ночи» и «Сумеречная зона». Картер предлагал эту идею каналу «Fox» дважды, прежде чем было принято решение о запуске проекта. Сериал мгновенно стал популярным, что подтверждалось быстро растущими рейтингами, завоевав одобрительные оценки критиков и СМИ. Многие сюжетные линии и фразы, произнесённые в сериале, стали культурным явлением, а Духовны и Андерсон проснулись звёздами телевидения, а затем и большого кино.

История создания

Разработка проекта 
В начале 1990-х уроженец Калифорнии Крис Картер получил возможность спродюсировать новое шоу на канале «Fox Television». Устав от комедий, над которыми он работал в компании Walt Disney Pictures, вдохновлённый результатами опросов, согласно которым 3,7 миллионов людей было похищено инопланетянами, а также воспоминаниями об Уотергейтском скандале и сериале ужасов 1970-х «Колчак: Преследование в ночи», Картер придумал «Секретные материалы» и написал сценарий пилотного эпизода в 1992 году. Главной героиней должна была стать Скалли, но продюсеры хотели добавить в сюжет любовную линию. Кроме того, канал высказал пожелания о том, какой должна быть новая героиня: «высокой блондинкой с длинными ногами и крутым нравом» — по их мнению, 24-летняя Джиллиан Андерсон совершенно не подходила на эту роль — профессиональная театральная актриса без какого-либо опыта работы в кино и на телевидении, несмотря на то, что Картер понял — он нашёл свою Скалли в тот момент, когда увидел актрису.

Первоначальная концепция сериала, которую придумал Картер, была отклонена продюсерами канала. Он проработал сценарий и через несколько недель вернулся в офис с новым предложением и готовым сценарием пилота. Картер работал над пилотом вместе с продюсером Дэниэлом Сакхаймом, черпая вдохновение в документальном фильме «Тонкая голубая линия» и британском шоу «Основные подозреваемые». Кроме того, по словам Картера, на него оказали огромное влияние сериалы «Колчак: Преследование в ночи» и «Сумеречная зона», которые он так любил смотреть в детстве. Также он был в восторге от недавно выпущенного в прокат триллера «Молчание ягнят», подтолкнувшего Картера к идее, что повествование в сериале должно выстраиваться вокруг агентов ФБР — кроме всего прочего, было бы просто объяснить причастность персонажей к очередному расследованию. Также автор был уверен, что отношения между центральными персонажами должны быть строго платоническими, как и между персонажами Эммой Пил (её сыграла актриса Дианна Ригг) и Джоном Стидом (в исполнении Патрика Макни) в сериале «Мстители».

На ранних стадиях работы над проектом Картер основал компанию «Ten Thirteen Productions» (часто обозначается просто «1013») и начал планирование съёмок пилота в Лос-Анджелесе. Однако Картер так и не нашёл подходящее место, и решил искать там, где есть «красивые леса» — так выбор пал на Ванкувер, где съёмки сериала проходили на протяжении следующих пяти сезонов, а с начала 6 сезона съёмочная площадка переместилась в Лос-Анджелес. Вскоре стало понятно, что большинство сцен будет сниматься на натуре, а не декорациях в павильоне — компания решила нанять двух менеджеров по натурным съёмкам, а не одного, как это было принято в работе над телевизионными шоу.

Сценарий 
В самом начале работы над сценарием авторы ещё не решили, насколько глубоко будет проработана мифология сериала, поэтому сценаристы были вольны сами придумывать сюжеты эпизодов. Хотя основной мотив сериала — деятельность пришельцев на Земле — сценаристы посчитали, что не стоит зацикливаться на НЛО и давать возможность сериалу рассказать другие истории. Большинство эпизодов первого сезона содержали отдельные расследования с так называемыми «монстрами недели» (мутанты, призраки, демоны, преступники, которые появились лишь в одном-двух эпизодах сериала), например, черви на антарктической станции, заговор генной инженерии и опыты по клонированию, и т. д. Крис Картер написал сценарий эпизода «Space» о призраке, мешавшем космической программе НАСА — эпизод стал самым дорогим в первом сезоне.

К концу первого сезона у Картера и его команды появилась основная концепция мифологии сериала на будущие эпизоды. Первый сезон также представляет главного антагониста сериала — так называемого Курильщика, а также даёт первые зацепки в деле о похищении сестры Фокса, Саманты Малдер. Последний эпизод «The Erlenmeyer Flask», в котором берёт истоки основная мифология всего сериала в целом, был номинирован на «Премию Эдгара Аллана По». Серия была написана в начале 1994 года, когда ещё не было известно, вернётся ли сериал во втором сезоне, поэтому создатели придумали ход, в котором отдел «Секретные материалы» закрывают, а агенты ФБР Дана Скалли и Фокс Малдер получают работу вне бюро. Финал стал первым эпизодом, который снял Р. В. Гудвин — продюсер сериала.

Кастинг

Показ и критика 
Выход в эфир пилотного эпизода показал неплохие результаты — 7,4 млн зрителей, что составило 15 % всей зрительской аудитории. Пилот был показан сразу же после сериала «Приключения Бриско Каунти-младшего», рейтинги которого стали постепенно понижаться, в то время как новые эпизоды «Секретных материалов» собирали всё большую аудиторию, достигнув максимального показателя на финальном эпизоде сезона «The Erlenmeyer Flask», который посмотрело 8,3 млн зрителей, что составило 16 % всей аудитории.

В основном, сериал получил одобрительные отзывы, его даже назвали самым «параноидальным и антиправительственным сериалом на телевидении», а сценарий — «свежим и не самоуверенным, герои которого притягательны. Шоу насыщено драйвом и интересными сюжетами, которых так не хватает современному телевидению». Первый сезон держит рейтинг в 100 % на сайте Rotten Tomatoes, основываясь на 11 обзорах. Многие эпизоды были высоко оценены критиками: серию «Squeeze» назвали «невероятно жуткой»; отметили «напряжённый и насыщенный действием» «арктический эпизод» «Ice»; «невероятно пугающий эпизод о Скалли» «Beyond the Sea».

Как бы там ни было, не все эпизоды сериала получили хорошие отзывы — серию «Space» назвали «нестрашной» и «немного безвкусной». «The Jersey Devil» был охарактеризован, как «довольно глупый»; а сюжеты «Shadows», «Born Again» и «Roland» оказались слишком похожи друг на друга.

В ролях

Главные актёры 
 Дэвид Духовны — Фокс Малдер
 Джиллиан Андерсон — Дана Скалли

Приглашённые актёры

Съёмочная группа

Продюсеры

Сценаристы

Режиссёры

Список эпизодов 

Знаком ‡ выделены эпизоды, относящиеся к т. н. «мифологии» сериала (его основной сюжетной линии).

Примечания 

Источники:

Ссылки 
 
 

1
Телесезоны США 1993 года
Телесезоны США 1994 года